Алексе́й Васи́льев:
 
 Васильев, Алексей Андреевич (1921—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Алексей Афанасьевич (1918—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Алексей Васильевич (1897—1983) — советский государственный деятель.
 Васильев, Алексей Владимирович (1808—1895) — русский мемуарист.
 Васильев, Алексей Геннадьевич (род. 1952) — российский биолог.
 Васильев, Алексей Григорьевич (1882—1937) — священник Русской Православной Старообрядческой Церкви.
 Васильев, Алексей Дмитриевич (1937—2014) — советский и российский юрист.
 Васильев, Алексей Иванович (1742—1807) — министр финансов Российской империи.
 Васильев, Алексей Игоревич (род. 1972) — российский автогонщик.
 Васильев, Алексей Леонидович (1922—2016) — советский и российский учёный-кораблестроитель.
 
 
 Васильев, Алексей Павлович (1909—1978) — пастор, библеист, деятель Русского Зарубежья.
 Васильев, Алексей Сергеевич (род. 1977) — российский хоккеист.
 Васильев, Алексей Тихонович (1869—1930) — русский полицейский администратор.